Bachofner ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bachofner (* 1968), österreichische Judoka
Anna Bachofner (1839–1909), Schweizer Schriftstellerin
 Hans Bachofner (1931–2012), Schweizer Jurist und Berufsoffizier
 Heinrich Bachofner (1828–1897), Schweizer Pädagoge und Sozialpolitiker
 Jérôme Bachofner (* 1996), Schweizer Eishockeyspieler
 Wolf Bachofner (* 1961), österreichischer Theater- und Filmschauspieler